Handballer des Jahres bezeichnet:

 Handballer des Jahres (Deutschland), seit 1978 in Deutschland verliehene Auszeichnung
 Handballer des Jahres (DDR) von 1980 bis 1989 in der DDR verliehene Auszeichnung